Екатери́на Евге́ньевна Шуми́лова (25 октября 1986, Соликамск, Пермская область) — российская биатлонистка. Заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по биатлону 2015 года в гонке. Завершила карьеру 2020/2021

Спортивная карьера 
 Биатлоном занимается с 2004 год- 
 Первый тренер: Евгений Юрьевич Шумилов;
 Тренер: Валерий Павлович Захаров;
 Выступала за ХМАО Югра ЦСП РА.до мая 2018

Юниорские и молодёжные достижения

Кубок IBU 
 Дебют в кубке IBU состоялся 3 декабря 2005 года (на первом этапе кубка IBU сезона 2005/2006) в австрийском Обертиллиахе в индивидуальной 12,5 км гонке среди юниоров, где заняла 6-е место.
 В сезоне 2010/2011 кубка IBU заняла 3-е место в общем зачёте и 3-е место в зачёте индивидуальных гонок.
 В сезоне 2011/2012 кубка IBU заняла 2-е место в зачёте гонок преследования.

Призовые места на этапах кубка IBU:

Сезон 2005/2006:
 2-е место в 7,5 км спринте среди юниоров, 4 декабря 2005 года (1-й этап кубка IBU в Обертиллиахе).
Сезон 2006/2007:
 1-е место в 12,5 км индивидуальной гонке среди юниоров, 12 января 2007 года (3-й этап кубка IBU в итальянском Турине/Чезане Сан-Сикарио).
 1-е место в 7,5 км спринте среди юниоров, 13 января 2007 года (3-й этап кубка IBU в итальянском Турине/Чезане Сан-Сикарио).
Сезон 2011/2012:
 2-е место в 7,5 км спринте, 11 декабря 2011 года (2-й этап кубка IBU в итальянском Риднау-валь Риданна).
 1-е место в смешанной эстафете, 14 декабря 2011 года (3-й этап кубка IBU в австрийском Обертиллиахе).
 2-е место в 10 км гонке преследования, 17 декабря 2011 года (3-й этап кубка IBU в австрийском Обертиллиахе).

Карьера на Кубке мира 
 На Кубке мира дебютировала 28 февраля 2007 года — в индивидуальной гонке в Лахти, показав 52-й результат.
 Впервые в тридцатку Шумилова попала в спринтерской гонке в чешском Нове-Место 13 января 2012 года (5-й этап Кубка мира сезона 2011/2012), где заработала свои первые кубковые очки (11 очков).
 В гонке преследования 15 января 2012 года результат был улучшен до 24 места.
 В гонке преследования 17 марта 2012 года на заключительном этапе Кубка мира сезона 2011/2012 в Ханты-Мансийске, стартовав с 44-й позиции, Екатерина улучшила результат до 30 места.
 2-й этап Кубка мира сезона 2012/2013 в австрийском Хохфильцине для Екатерины стал настоящим взлётом в своей спортивной карьере. На этом этапе она заняла 8-е место в гонке преследования, а также завоевала первый подиум в эстафете на этапах Кубка мира (3-е место в составе российской женской команды).
 Лучшим результатом на чемпионате мира 2013, который стал первым для Шумиловой, было для неё 15-е место в спринте. Затем было два 29-х места в личных гонках — в преследовании и в масс-старте, а также 4-е место в эстафете составе женской российской команды.
 На этапе Кубка мира 2013/2014 в Хохфильцене показала свой лучший результат в личных гонках кубка мира, заняв шестое место в гонке преследования.
 На чемпионате мира в Контиолахти 8 марта 2015 года установила новый личный рекорд — 4-е место в гонке преследования (стартовала с 6-го места).

Олимпийские игры 
Шумилова вошла в состав российской сборной на Олимпийские игры в Сочи.

Участвуя в спринтерской олимпийской гонке, Шумилова на одном из участков трассы столкнулась с польской спортсменкой Новаковской-Жемняк, упала и сломала приклад своей винтовки, финишировав 60-й. В гонке преследования Шумилова улучшила свой результат — 47-е место.

21 февраля 2014 года в составе женской эстафетной команды Шумилова стала серебряным призёром на Олимпиаде в Сочи (лишена серебряной медали Олимпиады-2014 в связи с дисквалификацией Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной).

Результаты выступлений на Кубке мира

Российские соревнования 
 В апреле 2009 года на чемпионате России стала чемпионкой в эстафете и бронзовым призёром в марафоне.
 18 февраля 2012 года Екатерина Шумилова стала победительницей 12,5 км масс-старта на отборочных соревнованиях в Уфе в рамках VI этапа Кубка России по биатлону. Благодаря этой победе Екатерина отобралась на Чемпионат мира-2012, который прошёл в немецком Рупольдинге с 1 по 11 марта 2012 года.
 Молдавские Соревнования

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 февраля 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны, 2014 год) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года.
 Заслуженный мастер спорта России (14 февраля 2014 года).

Примечания

Ссылки 
  Шумилова Е. на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры
 Шумилова Е. на сайте ЦСКА

Биатлонисты России
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по биатлону